A competição de simples masculino na classe 2 do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro no Complexo ExCel, em Londres.

Resultados

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

{|
|-
|

|

|
<table class="wikitable"> 11
</td> '''11 '''11  </tr> 2 2 7  
</table>
|}

Grupo D

{|
|-
|
<table class="wikitable"><tr> 11 11 11  </tr> 2 2 3  
</table>
|
<table class="wikitable"><tr> 2 8 5  </tr> 11 11 11  
</table>
|
<table class="wikitable"><tr> 8 '''11 '''11 '''11 </tr><tr> '''11 9 9 5 </tr>
</table>
|}

Grupo E
 

Grupo F

{|
|-
|
<table class="wikitable"><tr> 9 8 13  </tr> 11 11 15  
</table>
|
<table class="wikitable"><tr> 6 11 11 8 6</tr> 11 1 5 11 11
</table>
|
<table class="wikitable"><tr> 2 '''12 7 6 </tr> '''11 10 '''11 '''11 
</table>
|}
Fase eliminatória
{{6TeamBracket-Tennis5-with third
| RD1=Quartas de final
| RD2=Semifinais
| RD3=Final
| 3rd=Disputa pelo bronze
| team-width=200
| score-width=15

| RD1-seed1=E
| RD1-team1={{flagIPCathlete2|Sergey Poddubnyy|RUS|Verão de 2012}}
| RD1-score1-1=11
| RD1-score1-2=13
| RD1-score1-3=11
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=D
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=8
| RD1-score2-2=11
| RD1-score2-3=9
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=C
| RD1-team3=
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=8
| RD1-score3-3=8
| RD1-score3-4=
| RD1-score3-5=
| RD1-seed4=F
| RD1-team4={{flagIPCathlete2|Fabien Lamirault|FRA|Verão de 2012}}
| RD1-score4-1=11| RD1-score4-2=11| RD1-score4-3=11| RD1-score4-4=
| RD1-score4-5=

| RD2-seed1=A
| RD2-team1={{flagIPCathlete2|Kim Kyung-Mook|KOR|Verão de 2012}}
| RD2-score1-1=16
| RD2-score1-2=11
| RD2-score1-3=11
| RD2-score1-4=
| RD2-score1-5=
| RD2-seed2=E
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=14
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=2
| RD2-score2-4=
| RD2-score2-5=

| RD2-seed3=F
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=9
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=4
| RD2-score3-4=
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=B
| RD2-team4={{flagIPCathlete2|Ján Riapoš|SVK|Verão de 2012}}
| RD2-score4-1=11| RD2-score4-2=11| RD2-score4-3=11| RD2-score4-4=
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=A
| RD3-team1=
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=11
| RD3-score1-3=9
| RD3-score1-4=8
| RD3-score1-5=
| RD3-seed2=B
| RD3-team2={{flagIPCathlete2|Ján Riapoš|SVK|Verão de 2012}}
| RD3-score2-1=11
| RD3-score2-2=9
| RD3-score2-3=11
| RD3-score2-4=11
| RD3-score2-5=

| 3rd-seed1=E
| 3rd-team1=
| 3rd-score1-1=6
| 3rd-score1-2=11
| 3rd-score1-3=17
| 3rd-score1-4=9
| 3rd-score1-5=5
| 3rd-seed2=F
| 3rd-team2=

Ligações externas
 

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Paralímpicos de Verão de 2012